Cet article recense les lieux patrimoniaux de la comté d'Essex (Ontario) inscrits au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

Liste

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Comté d'Essex (Ontario)
 Liste des lieux patrimoniaux de l'Ontario

Liens externes 

 
 

Essex
Comté d'Essex (Ontario)